Pinós de Solsonès, municipi del Solsonès
 Pinós (poble), entitat de població del municipi de Pinós
 el Pinós de Monòver, municipi del Vinalopó Mitjà

 El Pinós (Rupit i Pruit)

 Serra de Pinós (Pinós), serra del Solsonès al terme de Pinós

 Pinós (cim), muntanya de la serra de Pinós (Solsonès)
 Serra de Pinós (Castellar del Vallès), serra del Vallès Occidental, al terme de Castellar del Vallès
 Baronia de Pinós, antiga baronia del Berguedà
 Palau dels Barons de Pinós, residència dels barons de Pinós, a Bagà (Berguedà)